Sernyky (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Sernyky (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Warasch, siehe Sernyky (Warasch)